Tigias ist der Name von:

Tigias (Schweiz), Stadt in der Schweiz
Tigias (Tunesien), antike Stadt im heutigen Tunesien
Titularbistum Tigias